Șitoaia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Șitoaia (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Șitoaia (Gorj), Dorf im Kreis Gorj